Portland pode se referir aos seguintes topônimos:

Estados Unidos
 Portland (Arkansas)
 Portland (Connecticut)
 Portland (Dacota do Norte)
 Portland (Indiana)
 Portland (Maine) 
 Portland (Michigan)
 Portland (Oregon)
 Portland (Pensilvânia)
 Portland (Tennessee)
 Portland (Texas)

Outros
 Portland (Austrália)
 Portland (Canadá)
 Portland (Jamaica)

Empresas
 Cimento Portland

Desambiguações de topônimos